Filipec:
 Andrej Filipec
 Goran Filipec (* 1981., Rijeka), hrvatski koncertni pijanist
 Jan Filipec (asi 1431., Prostějov –1509., Uherské Hradiště), češki svećenik, varadinski biskup i diplomat
 Josef Filipec (1915., Hoštice – 2001.), češki jezikoslovac i leksikograf
 Kamil Filipec (1874., Hustopeče nad Bečvou –1957.), češki rimokatolički svećenik
 Marie Filipcová (* 1927.), češki i čehoslovački političar i član Narodne skupštine Čehoslovačke
 Martin Filipec (* 1955., Prag), češki liječnik, oftalmolog i znanstvenik
 Tihomir Filipec